Franciaország
Rouillac, település Charente megyében
Rouillac, település Côtes-d’Armor megyében